St. Therese of Child Jesus steht für:
 St. Therese of Child Jesus (Schiff)

Kirchen in Indien:
 St. Therese of Infant Jesus Church (Kandanvilai)
 Saint Theresa Church (Perambur)